Kenneth J. Lawrence, född 1964, är en amerikansk astronom, verksam vid Jet Propulsion Laboratory. 

Tillsammans med Eleanor F. Helin upptäckte han den periodiska kometen 152P/Helin-Lawrence.

Minor Planet Center listar honom som K. J. Lawrence och som upptäckare av 32 asteroider.

Asteroiden 4969 Lawrence är uppkallad efter honom.

Asteroider upptäckta av Kenneth Lawrence

Se även 
 Astronomiska upptäckter av K Lawrence

Källor och referenser 

Födda 1964
Amerikanska astronomer under 1900-talet
Män
Levande personer